Великая тишина () — спагетти-вестерн Серджо Корбуччи. Италия, 1968 г.
 Великое молчание () — документальный фильм Филиппа Грёнинга об ордене картезианцев. Германия, Франция, Швейцария, 2005 г.